

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Brzóstowa – część wsi Nieborów w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów
 Brzóstowa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Ćmielów